La denominación Condado de Moore puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Moore, condado de Carolina del Norte.
 Condado de Moore, condado de Tennessee.
 Condado de Moore, condado de Texas.